Viella bezeichnet:

 ein historisches Streichinstrument des Mittelalters: Fidel
 eine französische Gemeinde im Département Gers: Viella (Gers)
 eine französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées: Viella (Hautes-Pyrénées)